Пурпе:
 Пурпе — посёлок.
 Пурпе — река.
 Пурпе — станция в одноимённом посёлке.